Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1954 го́да () — 10-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1954
1954 год в Латвии
Футбол в СССР в 1954 году